

Geografia

Austria 
 Oedt – dzielnica Traunu

Niemcy 
 Oedt – dzielnica gminy Grefrath w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Viersen

Zobacz też 
 Oed
 Odt
 Ödt